(1856–1923), poète allemand ; 
  (1903–1958) ;
 Johannes Avenarius, ou Johann Habermann (1516-1590), théologien luthérien allemand ;
 Richard Avenarius (1843–1896), philosophe ;
 Famille (von) Avenarius, d'origine finlandaise (Taipalsaari), résidant en Ingrie (act. Russie) (théologiens essent.).